La Vtoroj divizion 2009 (in russo: Seconda divisione 2009) è stata la 17ª edizione della Vtoroj divizion, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Il numero di club passò da 83 ad 81; ad inizio anno diversi club professionistici rinunciarono ad iscrivere, determinando ripescaggi e vuoti di organico: della Vtoroj divizion 2008 riunciarono , , , , , , NIKA Krasnyj Sulin, , ,  e ; la  andò a cedere il titolo sportivo ai concittadini del . Queste defezioni determinarono il ripescaggio di  e , mentre l'FCŠ-73 Voronež (altra retrocesse) diede vita con i cittadini del Fakel-StroiArt (comunque promossi sul campo) al FSA Voronež, così come lo  che si fuse con lo Smena per dar vita allo Smena Zenit.

Ad essere ripescate in Pervyj divizion 2009 furono  e , seconde dei rispettivi gironi, che fecero compagnia alle cinque vincitrici, ovvero , , ,  e .

Al posto di tali club scesero Pervyj divizion 2009 le retrocesse , , ,  e  (le altre due retrocesse  e  ripartirono dai dilettanti) e le rinunciatarie  e . Dai dilettanti, oltre ai già citati club,salirono , , Stavropol',  e  (ripescate), Avangard Podol'sk  e Abinsk (vincitrici dei rispettivi gironi). Da citare, infine, l'istituzione di nuovi club: il Volgograd e il .

Formula
Il numero di partecipanti variava a seconda del girone: in particolare nel Girone Est c'erano solo 10 squadre al via. In tutti i gironi si giocavano turni di andata e ritorno, con l'eccezione del Girone Est dove erano previsti tre turni; erano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. La promozione in seconda serie era riservata alla sola prima classificata di ogni girone, mentre veniva retrocessa l'ultima classificata di ogni girone.

Avvenimenti
Nel Girone Sud l'Abinsk si ritirò dopo aver disputato 15 giornate; nel Girone Ovest lo  si ritirò dopo aver disputato 20 giornate.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Dinamo San Pietroburgo promosso in Pervyj divizion 2010.
Spartak Ščëlkovo retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Avangard Kursk promosso in Pervyj divizion 2010.
Elec retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Žemčužina-Soči promosso in Pervyj divizion 2010.
Taganrog retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Urali-Volga

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Mordovija promosso in Pervyj divizion 2010.
Akademija Dimitrovgrad retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Irtyš Omsk promosso in Pervyj divizion 2010.
Amur Blagoveščensk retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Note

Voci correlate 
Prem'er-Liga 2009
Pervyj divizion 2009
Kubok Rossii 2009-2010

Collegamenti esterni

2009
Calcio nel 2009